Ubi commoda, ibi incommoda è un antico brocardo latino. 

Il brocardo è conosciuto anche nella forma Ubi commoda, ibi et incommoda. La traduzione letterale è: "dove [sono] vantaggi, [sono] anche svantaggi".

Assume rilevanza come principio generalissimo dell'ordinamento giuridico italiano con riferimento alla responsabilità civile, in quanto mette in rilievo che chi trae vantaggio da una situazione, deve sopportarne (assumendone la responsabilità) anche le eventuali conseguenze negative.

È una locuzione che esprime gli stessi principi giuridici dell'espressione Cuius commoda, eius et incommoda.

Brocardi di diritto civile